Die Internazionali Femminili di Palermo 2007 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Palermo. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2007. Das Turnier fand vom 14. bis 22. Juli 2007 statt.

Im Einzel gewann Ágnes Szávay gegen Martina Müller mit 6:0 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Marija Korytzewa / Darja Kustawa mit 6:4 und 6:1 gegen Alice Canepa / Karin Knapp.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2007
Tennisturnier in Palermo